Il doppio del SAP Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Hyung-Taik Lee e Vladimir Volčkov erano i detentori del titolo, ma solo Lee ha partecipato in coppia con Brian Vahaly.

Lee e Vahaly hanno perso in semifinale contro Jeff Coetzee e Chris Haggard.

James Blake e Mardy Fish hanno battuto in finale 6–2, 7–5  Rick Leach e Brian MacPhie.

Teste di serie
 Scott Humphries /  Mark Merklein (primo turno)
 Jordan Kerr /  Jim Thomas (quarti di finale)
 Todd Perry /  Thomas Shimada (quarti di finale)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (finale)

Tabellone

Note 
 

SAP Open 2004
ATP Tour 2004